Eurokratie bezeichnet:
 die übersteigerte Bürokratie (Bürokratismus) in der Europäischen Union
 das Demokratiedefizit der Europäischen Union